Le nom d'Othon IV est porté par plusieurs souverains :

 Othon IV, empereur germanique (1198-1218)
 Othon IV, margrave de Brandebourg (1266-1308)
 Othon IV, comte de Bourgogne (1279-1303)
 Othon IV, duc de Bavière (1290-1312)
 Othon IV, duc de Carinthie (1335-1398)
 Othon IV de Brunswick-Grubenhagen, prince de Tarente (1383-1393)
 Othon IV, duc de Brunswick-Lunebourg (1434-1446)

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie